Dit is een lijst van planetoïden 31201-31300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (31201) - || 1998 AT5|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (31202) - || 1998 AX7|| 2 januari 1998 || LINEAR
|-
| (31203) Hersman || 1998 AO9|| 6 januari 1998 || M. W. Buie
|-
| (31204) - || 1998 AA10|| 15 januari 1998 || Kleť
|-
| (31205) - || 1998 BW || 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31206) - || 1998 BF1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31207) - || 1998 BM1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31208) - || 1998 BU1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31209) - || 1998 BZ6|| 24 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31210) - || 1998 BX7|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (31211) - || 1998 BW8|| 18 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31212) - || 1998 BZ8|| 18 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31213) - || 1998 BK9|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (31214) - || 1998 BZ9|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (31215) - || 1998 BN10|| 26 januari 1998 || Kleť
|-
| (31216) - || 1998 BL12|| 23 januari 1998 || LINEAR
|-
| (31217) - || 1998 BD15|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (31218) - || 1998 BZ20|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (31219) - || 1998 BW24|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31220) - || 1998 BA26|| 29 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31221) - || 1998 BP26|| 28 januari 1998 || NEAT
|-
| (31222) - || 1998 BD30|| 26 januari 1998 || T. Kagawa, T. Urata
|-
| (31223) - || 1998 BJ30|| 28 januari 1998 || P. Antonini
|-
| (31224) - || 1998 BP33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31225) - || 1998 BH35|| 27 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (31226) - || 1998 BZ40|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (31227) - || 1998 BC41|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (31228) - || 1998 BR45|| 24 januari 1998 || NEAT
|-
| (31229) - || 1998 BD46|| 26 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (31230) - || 1998 BB47|| 18 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31231) Uthmann || 1998 CA || 1 februari 1998 || J. Kandler, G. Lehmann
|-
| (31232) - || 1998 CF || 1 februari 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (31233) - || 1998 CG1|| 1 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31234) - || 1998 CL1|| 7 februari 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (31235) - || 1998 CE3|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (31236) - || 1998 CC4|| 14 februari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (31237) - || 1998 CY4|| 6 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (31238) - || 1998 DT1|| 21 februari 1998 || Kleť
|-
| (31239) - || 1998 DV1|| 21 februari 1998 || I. P. Griffin
|-
| (31240) Katrianne || 1998 DB2|| 20 februari 1998 || G. Lehmann
|-
| (31241) - || 1998 DK2|| 20 februari 1998 || ODAS
|-
| (31242) - || 1998 DO10|| 23 februari 1998 || NEAT
|-
| (31243) - || 1998 DW10|| 16 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31244) Guidomonzino || 1998 DG11|| 19 februari 1998 || P. Sicoli, A. Testa
|-
| (31245) - || 1998 DR11|| 24 februari 1998 || NEAT
|-
| (31246) - || 1998 DZ12|| 24 februari 1998 || T. Stafford
|-
| (31247) - || 1998 DD13|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (31248) - || 1998 DH13|| 24 februari 1998 || NEAT
|-
| (31249) - || 1998 DF14|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (31250) - || 1998 DR14|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (31251) - || 1998 DU14|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (31252) - || 1998 DA15|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (31253) - || 1998 DQ21|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (31254) - || 1998 DK23|| 27 februari 1998 || M. Cavagna, P. Chiavenna
|-
| (31255) - || 1998 DL27|| 27 februari 1998 || P. Antonini
|-
| (31256) - || 1998 DM32|| 22 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31257) - || 1998 DG35|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (31258) - || 1998 EE || 1 maart 1998 || T. Kobayashi
|-
| (31259) - || 1998 EB3|| 1 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31260) - || 1998 EE6|| 2 maart 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (31261) - || 1998 EF8|| 2 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31262) - || 1998 ES8|| 5 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31263) - || 1998 EG9|| 8 maart 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (31264) - || 1998 EQ11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (31265) - || 1998 EC13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (31266) - || 1998 EZ13|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (31267) - || 1998 ES14|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (31268) - || 1998 FA || 16 maart 1998 || I. P. Griffin
|-
| (31269) - || 1998 FO || 18 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (31270) - || 1998 FP14|| 26 maart 1998 || ODAS
|-
| (31271) - || 1998 FH16|| 25 maart 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (31272) - || 1998 FE18|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31273) - || 1998 FY23|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31274) - || 1998 FE24|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31275) - || 1998 FN25|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31276) - || 1998 FG28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31277) - || 1998 FK28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31278) - || 1998 FK30|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31279) - || 1998 FQ31|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31280) - || 1998 FG33|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31281) - || 1998 FK34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31282) - || 1998 FD35|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31283) - || 1998 FD40|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31284) - || 1998 FN48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31285) - || 1998 FK51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31286) - || 1998 FD54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31287) - || 1998 FK58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31288) - || 1998 FZ59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31289) - || 1998 FN62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31290) - || 1998 FG63|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31291) - || 1998 FH64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31292) - || 1998 FK66|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31293) - || 1998 FP70|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31294) - || 1998 FJ71|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31295) - || 1998 FF72|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31296) - || 1998 FY73|| 22 maart 1998 || LONEOS
|-
| (31297) - || 1998 FZ74|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31298) - || 1998 FB77|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31299) - || 1998 FJ80|| 24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (31300) - || 1998 FZ82|| 24 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten